Gábor Erős ist der Name folgender Personen:

* Gábor Erős (Schiedsrichter) (* 1971), ungarischer Fußballschiedsrichter 
 Gábor Erős (Fußballspieler) (* 1980), ungarischer Fußballspieler und -trainer